Ланго (или ланги) — нилотская этническая группа, проживающая в районах к северу от озера Кьога и Квания (бассейн реки Виктория-Нил) на севере Уганды.

Численность и расселение 
Ланги составляют этносубрегион Ланго (или Ланголенд, ). По переписи населения 2002 года в Уганде было зафиксировано 1 485 437 ланго или 6,2 % населения страны. В Ланголенд входят следующие округа Северной области Уганды: Апак (к северу от озера Квания), Коле (бывший северо-восточной частью округа Апак), Ойам (к северу от Апак), Лира (к северо-востоку), Алебтонг (бывший восточной частью округа Лира), Отуке (бывший северо-восточной частью округа Лира), Доколо (к востоку от озера Квания), Амолатар (между озёрами Кьога и Квания).

Язык 

Язык ланго — западно-нилотский язык, группы южные луо, взаимопонимаем с ачоли и другими языками луо. Входит в восточно-суданскую подгруппу шари-нильской группы нилотских языков.

История

Примечания

Ссылки 
 Acholinet.com Acholi People website with News, Forums, market Place, Downloads etc
 Rupiny , a newspaper in Acholi and Lango (Luo)
 Acholi sample at Language-Museum.com
 Uganda Conflict Action Network working for peace in northern Uganda
 Invisible Acholi Children Global Night Commute

Народы Уганды
Нилоты
Народы Межозёрной подобласти